Der Kanton Romilly-sur-Andelle ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Les Andelys im Département Eure in der Region Normandie; sein Hauptort ist Romilly-sur-Andelle.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Gaillardbois-Cressenville und Grainville → Val d’Orger

Romillysurandelle